La Coppa del Re di pallavolo maschile 2012-2013 è stata la 38ª edizione della Coppa del Re. La vittoria finale è andata per la terza volta consecutiva al Club Voleibol Teruel.

Regolamento
La competizione prevedere quarti di finale, semifinale e finale in gara unica. Vi prendono parte le migliori sei formazioni provenienti dal campionato di Superliga.

Partecipanti

Risultati

Tabellone

Calendario

Quarti di finale

Semifinali

Finale

Collegamenti esterni
 

Pallavolo nel 2012
Pallavolo nel 2013
 2012-2013
Competizioni sportive a Ibiza (comune)